Саня Мирза и Махеш Бхупати трябваше да защитават титлата си, но се отказаха от турнира преди мача си от първия кръг срещу Карли Гъликсън и Бърнард Томич.

Поставени двойки 
  Кара Блек /  Леандер Паеш
  Даниела Хантухова /  Даниел Нестор (осминафинал)
  Бетани Матек /  Боб Брайън (осминафинал)
  Нурия Лагостера Вивес /  Михал Мертиняк (1 кръг)
  Мария Кириленко /  Ненад Зимонич (1 кръг)
  Алиса Клейбанова /  Макс Мирний (осминафинал)
  Лиса Реймънд /  Уесли Мууди (полуфинал)
  Елена Веснина /  Анди Рам (четвъртфинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия